Serie 3 steht für:

 Scania Serie 3 (Lkw), Lkw-Modell der Marke Scania
 Scania Serie 3 (Bus), Bus-Modell der Marke Scania

Series III steht für:
 Clénet Series III Asha, Automodell von Clénet Coachworks
 Excalibur Series III, Automodell von Excalibur Automobile Corporation
 Land Rover Series III, Automodell von Land Rover, siehe Land Rover Series

Abkürzung